Cagnotti ima više značenja:
 Cagnotti, Cuneo
 Cagnotti, Trento